Оссолинский () — польская фамилия. Известные носители:

 Оссолинский, Иероним (ум. 1576) — польский государственный и военный деятель.
 Оссолинский, Ян Збигнев (1555-1623) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, воевода подляшский и сандомирский, сын предыдущего.
 Оссолинский, Кшиштоф (1587-1645) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, воевода сандомирский.
 Оссолинский, Максимилиан (1588-1655) — государственный деятель Речи Посполитой, подскабрий надворный коронный.
 Оссолинский, Ежи (1595—1660) — государственный деятель Речи Посполитой, канцлер великий коронный.
 Оссолинский, Иосиф Максимилиан (1748—1826) — польский библиограф и историк.
 Оссолинский, Франтишек Максимилиан (1676—1756) — польский государственный деятель, коллекционер и покровитель искусств.

 Оссолинские — дворянский род.